Holenderskie Tourist Trophy 2010 – szósta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 26 czerwca 2010 roku na torze TT Circuit Assen.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki 125 cm3

Bibliografia 
 Oficjalna strona Motocyklowych Mistrzostw Świata

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2010
Holenderskie Tourist Trophy
2010 w Holandii